Strada nazionale 12 – strada statale dell'Argentina
Strada nazionale 12 – strada statale della Cambogia
Strada nazionale 12 – strada statale del Marocco
Strada nazionale 12 – ex strada statale nel Regno d'Italia